Hooijdonk oder van Hooijdonk ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel van Hooijdonk (* 1993), walisischer Badmintonspieler
 Jamie van Hooijdonk (* 1991), walisischer Badmintonspieler
 Pierre van Hooijdonk (* 1969), niederländischer Fußballspieler
 Sydney van Hooijdonk (* 2000), niederländischer Fußballspieler